Belica může být:

 Belica (Bulharsko) – město v Blagoevgradské oblasti v Bulharsku
 Belica (Chorvatsko) – opčina v Mezimuřské župě v Chorvatsku
 Belica (Dobrova-Polhov Gradec) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Dobrova-Polhov Gradec
 Belica (Osilnica) – vesnice ve Slovinsku, součást občiny Osilnica
 Belica (řeka) – řeka v Srbsku
 Obština Belica – obština v Blagoevgradské oblasti v Bulharsku